Дре́вко — обработанная деревянная палка, применяемая для различных целей; фамилия.
 Древко — элемент конструкции знамени, штандарта или флага.
 Древковое оружие
 Флагшток

Персоналии 
 Михал Древко — польский археолог.

См. также 
 Деревка
 Древо